Тунёв — фамилия.

Известные носители 
 Тунёв, Виктор Николаевич (род. 1965) — российский государственный деятель, глава города Кызыла и председатель городского хурала представителей в 2008—2013 годах.
 Тунёв, Георгий (род. 2001) — эстонский футболист, полузащитник итальянского клуба Серии А СПАЛ.
 Тунёв, Николай Александрович (1847—1925) — горный инженер, управляющий Билимбаевского завода в 1892—1905 годах.